szlak bursztynowy
 szlak drogowy
 szlak handlowy
 szlak kolejowy
 szlak turystyczny
 szlak narciarski
 szlak rowerowy
 szlak kajakowy
 szlak konny
 szlak przyrodniczy
 szlak dydaktyczny
 szlak krajoznawczy
 Szlak – część wsi Lipsko-Polesie w Polsce położona w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Szlak – część wsi Lutogniew w Polsce położona w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Zobacz też 

 inne hasła rozpoczynające się od szlak
 ścieżka